Merrick se puede referir a:

Personas 
 Joseph Merrick, ciudadano inglés conocido como "El Hombre Elefante".
 Merrick Baliton, personaje de ficción de Power Rangers.
 Chris Hughes, productor musical y baterista de Dalek I Love You y Adam and the Ants.

Lugares 
 Merrick (Galloway), una montaña en Escocia meridional.
 Condado de Merrick, en el estado de Nebraska.
 Merrick (Nueva York), un lugar en el estado de Nueva York.

Otros
 Merrick, novela famosa de la escritora Anne Rice.